JFK je zkratka s více významy:

iniciály osobností
 John Fitzgerald Kennedy (1917–1963) – americký politik, senátor a prezident USA,
 John F. Kennedy mladší (1960–1999) – syn amerického prezidenta, podnikatel a právník,
 John Forbes Kerry (* 1943) – americký senátor za stát Massachusetts, demokrat, prezidentský kandidát v roce  2004.

iniciály fiktivních postav
 Agent John Francis Kovář – hlavní hrdina stejnojmenné české série sci-fi a fantasy příběhů.

další významy
 JFK – oficiální zkratka IATA  pro Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku ve Spojených státech,
 JFK (film) – americký film režiséra Olivera Stonea z roku 1991,
 USS John F. Kennedy – lodě amerického námořnictva,
 Univerzita JFK – univerzita v Pleasant Hill v Kalifornii, USA,
 Stadion JFK – stadion ve Filadelfii, USA. Uzavřen a zbourán v roce 1992, 
 JFK: Reloaded – videohra od společnosti Traffic Games.